Potsjinok was in Rusland in de 20e eeuw een benaming voor nieuw ontstane plattelandsnederzettingen (bijvoorbeeld op een open plek in het bos). In verschillende namen is deze benaming terug te zien:
 Potsjinok (oblast Smolensk), stad in de Russische oblast Smolensk

 Potsjinok (district Ljoebimski), plaats in het district Ljoebimski van de Russische oblast Jaroslavl
 Potsjinok (district Mysjkinski), plaats in het district Mysjkinski van de Russische oblast Jaroslavl 
 Potsjinok (district Bysjnevolotski), plaats in het district Bysjnevolotski van de Russische oblast Tver 
 Potsjinok (district Vologovski), plaats in het district Vologovski van de Russische oblast Tver
 Potsjinok (noorden van district Baboesjkinski), plaats in het noorden van het district Baboesjkinski van de Russische oblast Vologda
 Potsjinok (zuiden van district Baboesjkinski), plaats in het zuiden van het district Baboesjkinski van de Russische oblast Vologda
 Potsjinok (district Tsjerepovetski), plaats in het district Tsjerepovetski van de Russische oblast Vologda
 Potsjinok (Mari El), plaats in de Russische autonome republiek Mari El
 Potsjinok (oblast Kostroma), plaats in de Russische oblast Kostroma
 Potsjinok (oblast Sverdlovsk), plaats in de Russische oblast Sverdlovsk

Andere plaatsen in Rusland 
in oblast Archangelsk
 Akitsjkin Potsjinok 
 Avnjoegski Potsjinok
 Fomin Potsjinok
 Sjastov Potsjinok
 Zabolotski Potsjinok 
in oblast Kostroma
 Bolsjoj Potsjinok
in oblast Vologda
 Anikin Potsjinok 
 Bolsjoj Jerogodski Potsjinok
 Danilov Potsjinok
 Nizjni Potsjinok
 Sjabalin Potsjinok 
 Stary Potsjinok